Гусе́йнов (Гусе́йнова) — тюркская фамилия, образованная от имени, связанного с ранним периодом мусульманства. Восходит к имени третьего имама шиитов Хусейна. Шиитские имена широко распространены в Азербайджане. Женская форма фамилии —

Известные носители

А 
 Гусейнов, Аббас Исрафил оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист.
 Гусейнов, Абдулахмед Ахад оглы (род. 1923) — советский азербайджанский рыбак, Герой Социалистического Труда.
 Гусейнов, Абдусалам Абдулкеримович (род. 1939) — советский и российский философ.
 Гусейнов, Ага Гусейн (Агагусейн Мехтиевич Алигусейнов, ?—?) — деятель советской юстиции, прокурор Азербайджанской ССР.
 Гусейнов, Азиз Имран оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Гусейнов, Айдын Курбан оглы (1955—2003) — азербайджанский шахматист.
 Гусейнов, Айхан Илхамович (род. 1999) — российский футболист.
 Гусейнов, Алекпер Адыгёзал оглы (1961—2007) — азербайджанский актёр, кукловод и юморист.
 
 Гусейнов, Алиага Иззят оглы (род. 1946) — депутат Милли Меджлиса Азербайджана.
 Гусейнов, Аликрам Гасан оглы (1926—2006) — тарист.
 Гусейнов, Аминолла (более известен как Андре́ Оссе́йн; 1905—1983) — французский композитор и скрипач.
 Гусейнов, Ариф Шахбаз оглы (род. 1943) — советский и азербайджанский художник.
 Гусейнов, Артур Алаутдинович (род. 1984) — российский спортсмен.
 
 Гусейнов, Афган Гарахан оглы (1963—1992) — советский и российский офицер, Национальный Герой Азербайджана.
 Гусейнов, Ашраф Искендер оглы (1907—1981) — советский математик, доктор наук, профессор.

Б 
 Гусейнов, Бадави Русланович (род. 1991) — азербайджанский футболист.
 Гусейнов, Бахадур Акимхан оглы (род. 1922) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда (1958).

В 
 
 Гусейнов, Вели Аллахверди оглы (род. 1964) — азербайджанский учёный.
 Гусейнов, Вугар Тофик оглы (1969—1991) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гусейнов, Вургун Тофиг оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист.
 Гусейнов, Вусал (род. 1982) — азербайджанский футболист.

Г 
 Гусейнов, Габибулла Эйнулла оглы (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Гусейнов, Гадир (род. 1986) — азербайджанский шахматист.
 
 Гусейнов, Гасум Расул оглы (1925—1958) — советский овцевод, Герой Социалистического Труда.
 Гусейнов, Гейдар Наджаф оглы (1908—1950) — азербайджанский советский философ.
 Гусейнов, Григорий Джамалович (род. 1950) — украинский писатель и журналист.

Д 
 Гусейнов, Джавид Шакир оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист.
 Гусейнов, Джавлан (род. 1991) — узбекистанский футболист.
 Гусейнов, Джалал Хаким оглы (род. 2003) — азербайджанский футболист.
 Гусейнов, Джалил Юсуф оглы (1896—1979) — советский азербайджанский патоморфолог.
 Гусейнов, Джахангир Гусейн оглы (род. 1953) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Гусейнов, Джебраил Мухтар оглы (1913—1974) — советский и азербайджанский агрохимик.

З 
 Гусейнов, Зелимхан Теждиевич (род. 1981) — российский и азербайджанский борец вольного стиля.

И 
 Гусейнов, Ибад Мовсум оглы (род. 1971) — азербайджанский командир диверсионно-разведывательного отряда.
 Гусейнов, Игамеддин Мехди оглы (род. 1996) — азербайджанский манекенщик.
 Гусейнов, Ильгар Низами оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист.
 Гусейнов, Ильгусейн Пиргусейн оглы (1925—2006) — советский и азербайджанский государственный деятель.
 Гусейнов, Иса Мустафа оглы (1928—2014) — советский и азербайджанский писатель, сценарист и редактор.
 Гусейнов, Ислам Расулович (род. 2000) — российский и белорусский борец вольного стиля.
 Гусейнов, Исрафил Сами оглы (1931—1986) — нефтяник, Герой Социалистического Труда.

К 
 Гусейнов, Карамат (род. 1998) — азербайджанский дзюдоист.
 Гусейнов, Кардашхан Меджид оглы (1894—1963) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Гусейнов, Кямран Асад оглы (1913—2006) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

М 
 Гусейнов, Магеррам Вахид оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 
 
 Гусейнов, Мамедали Мурад оглы (1922—1994) — азербайджанский и советский археолог.
 Гусейнов, Мехман Рафик оглы (род. 1989) — азербайджанский журналист и правозащитник.
 Гусейнов, Мехти Али оглы (более известен как Мехти Гусе́йн; 1909—1965) — азербайджанский советский писатель, драматург, критик и публицист.
 Гусейнов, Мирза Давуд Багир оглы (1894—1938) — нарком внутренних дел Азербайджанской ССР, первый секретарь ЦК КП Таджикской ССР.
 
 Гусейнов, Мустафа Мамед оглы (1928—1991) — азербайджанский и советский химик.
 Гусейнов, Мушфиг (род. 1970) — советский и азербайджанский футболист.

Н 
 Гусейнов, Наджмеддин Муса оглы (род. 1955) — азербайджанский художник.
 Гусейнов, Назим Галиб оглы (род. 1969) — азербайджанский дзюдоист.

О 
 Гусейнов, Октай Гулам оглу (1946—2015) — азербайджанский тренер и судья по борьбе.

П 
 Гусейнов, Панах Чодар оглы (род. 1957) — премьер-министр Азербайджана (1993).

Р 
 Гусейнов, Рагим Али Гусейн оглы (род. 1936) — советский азербайджанский хозяйственный и государственный деятель.
 Гусейнов, Рамал Магомед оглы (род. 1984) — азербайджанский футболист.
 
 
 
 Гусейнов, Руфат Ильхам оглы (род. 1997) — азербайджанский боксёр.

С 
 Гусейнов, Сабир Мамед оглы (1928—2015) — советский самбист.
 Гусейнов, Сабухи (род. 2000) — азербайджанский бадминтонист.
 Гусейнов, Садатхан Абас оглы (1896—1959) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1950).
 Гусейнов, Садыг Даяндур оглы (1969—1992) — Национальный герой Азербайджана (1992).
 Гусейнов, Садых Омар оглы (1924—2003) — азербайджанский актёр.
 
 Гусейнов, Сакит Яхья оглы (род. 1948) — доктор наук, профессор.
 Гусейнов, Сергей Умалатович (род. 1952) — директор ОАО Молочный завод «Гиагинский».
 Гусейнов, Сулейман Салман оглы (1912—1973) — зоотехник, лауреат Сталинской премии.
 Гусейнов, Сурет Давуд оглы (род. 1959) — премьер-министр Азербайджана.

Т 
 Гусейнов, Тимерлан Рустамович (род. 1968) — украинский футболист.

Ф 
 Гусейнов, Фикрет Мовсумович (1944—2016) — советский и азербайджанский учёный в области архитектуры и градостроительства.
 Гусейнов, Фирудин Гусейн оглы (1937—2004) — азербайджанский филолог-русист.

Х 
 Гусейнов, Хиджран Солтан оглы (1942—2013) — азербайджанский телевизионный диктор, актёр.

Ч 
 Гусейнов, Чингиз Гасан оглы (род. 1929) — азербайджанский и российский писатель, литературовед, культуролог, переводчик.

Ш 
 Гусейнов, Шахлар Иса оглы (1968—1992) — Национальный Герой Азербайджана.

Э 
 Гусейнов, Эдуард Газанфар оглы (1938—1993) — азербайджанский контр-адмирал.
 Гусейнов, Эльман Сулейман оглы (1952—1993) — азербайджанский военный, Национальный Герой Азербайджана.
 Гусейнов, Эльмар Сабир оглы (1967—2005) — азербайджанский журналист.
 Гусейнов, Эльнур (род. 1987) — азербайджанский эстрадный певец.
 Гусейнов, Эльтун Тахир оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, защитник.
 
 
 
 Гусейнов, Этибар Али оглы (род. 1968) — азербайджанский журналист, государственный деятель, депутат Национального собрания IV созыва.

Ю 
 Гусейнов, Юнис Гусейн оглы (род. 1965) — советский и азербайджанский футболист, тренер.
 Гусейнов, Юнус Имаметдинович (1983—2012) — российский боец ушу и кунг-фу.
 Гусейнов, Юсиф Исмаил оглы (1928—2009) — народный художник Азербайджанской ССР.

Я 
 Гусейнов, Ягуб Валех оглы (род. 1971) — азербайджанский предприниматель.
 Гусейнов, Яхья Касимович (1906—1941) — советский железнодорожник, депутат Верховного Совета СССР.

Составные фамилии 
 Сеид-Гусейнов, Алексей Асадович (род. 1941) — академик АМТН.
 Федоров-Гусейнов, Гаджи Саидович (род. 1937) — историк, археолог, доктор наук, профессор.



Примечания